Lateinisch Unguis steht für: 

 Nagel (Anatomie) bei Primaten
 Kralle bei anderen Tiergruppen